Граниковка () — село в Сандыктауском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав сельского округа Лесной. Код КАТО — 116449300.

География 
Село находится на реке Жыланды в западной части района в 16 км на запад от центра района села Балкашино, в 8 км на юго-запад от центра сельского округа села Лесное.

Улицы 

 ул. Центральная.

Ближайшие населённые пункты 

 село Быстримовка в 4 км на юге,
 село Речное в 4 км на севере,
 село Лесное в 8 км на северо-востоке,
 село Жиланды в 12 км на юго-западе,
 село Новокронштадка в 16 км западе,
 село Приозёрное в 22 км на северо-западе.

Население 
В 1989 году население села составляло 218 человек (из них русских 100%).

В 1999 году население села составляло 151 человек (74 мужчины и 77 женщин). По данным переписи 2009 года в селе проживало 100 человек (47 мужчин и 53 женщины).

Примечания 

Населённые пункты Сандыктауского района